José Tadeo Monagas (gemeente); gemeente in Venezuela
 José Tadeo Monagas (president) (1784-1868); president van Venezuela